В математике термином «исчисление» обозначаются разные области знаний, а также формальные теории (множества формул, полученных из аксиом с помощью правил вывода).

 Дифференциальное исчисление
 Интегральное исчисление
 Вариационное исчисление
 Многомерное исчисление (анализ функций многих переменных)

Исчисления в математической логике:

 Логическое исчисление (основная статья)
 Исчисление высказываний
 Исчисление предикатов
 Лямбда-исчисление
 Исчисление Ламбека